Knightfall ist der Titel folgender Werke:

Knightfall (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2018 
englischsprachiger Originaltitel von Der Sturz des Dunklen Ritters